Alfalterbach tragen als Name oder im Namen in der Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern:

 Alfalterbach (Unterbürger Laber), linker Zufluss des linken Teilungsarms der Unterbürger Laber (rechter Hauptstrang-Oberlauf der Weißen Laber) bei Sternberg
 Großalfalterbach, Pfarrdorf der Gemeinde
 Kleinalfalterbach, Kirchdorf der Gemeinde

Siehe auch:
 Affalterbach
 Altfalterbach